Peter Gunn – serie televisiva statunitense
Peter Gunn: 24 ore per l'assassino (Gunn) – film del 1967 diretto da Blake Edwards
 Peter Gunn Theme – brano musicale composto da Henry Mancini